Negrin ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Negrin (* 1940), italienischer Regisseur
 Egidio Negrin (1907–1958), italienischer Geistlicher und Erzbischof
 Francisco Negrin (* 1963), spanischer Opernregisseur
 John Negrin (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Juan Negrín (1891–1956), spanischer republikanischer Politiker